Lichenaula är ett släkte av fjärilar. Lichenaula ingår i familjen plattmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Plattmalar
Lichenaula